Wunschbaum oder Der Wunschbaum steht für:

 Der Wunschbaum (Faulkner), Kinderbuch von William Faulkner (1927)
 Der Wunschbaum (Paretti), Roman von Sandra Paretti (1975)
 Der Wunschbaum (1999), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Ivan Passer 
 Der Wunschbaum (2004), deutscher dreiteiliger Fernsehfilm von Dietmar Klein

Siehe auch:
 Baum der Wünsche, sowjetischer Film von Tengis Abuladse (1977)
 Coin tree, Baum, der mit Münzen bedeckt ist
 The Wishing Tree